Алексеевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Клепиковском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Алексеево.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Рязанской области от 7 октября 2004 года № 83-ОЗ «О наделении муниципального образования Клепиковский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав».

30 марта 2005 года в состав сельского поселения вошли населённые пункты Давыдовского и Мягковского сельских поселений.

Население 
Перепись населения 2020 - 851

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Клепиковского района
Сельские поселения Рязанской области